Fula (taal); een taal gesproken in West-Afrika
Fulbe of Fula; een etnische groep in de Sahelzone, verspreid over een aantal landen in West-Afrika